Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1930 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 18 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Daphne Akhurst bat Sylvia Lance Harper en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Emily Hood Westacott et Louise Bickerton.

Parcours 
12 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1930
Australie Simple dames
1930 en Australie